Hugh Barter, né le 15 septembre 2005 à Nagoya au Japon, est un pilote automobile australo-japonais courant sous licence australienne. Il participe en 2022 au championnat de France de Formule 4 ainsi qu'au championnat d'Espagne de Formule 4. Il participera en 2023 au championnat de Formule 3 FIA.

Biographie

Karting 
Hugh Barter commence à courir en karting à l'âge de six ans, il progresse dans les compétitions nationales, où il termine deuxième du championnat australien de kart en 2019 et remporte la manche d'ouverture de la saison 2020, avant que la saison ne soit abandonnée en raison de la pandémie de COVID-19. Il participe également à deux reprises à la grande finale du Rotax Max Challenge, où il obtient respectivement les huitième et neuvième places en 2016 et 2019.

Débuts en monoplace

Saison 2021 
Barter fait ses débuts en monoplace en 2021, il s'engage en Championnat de France F4. La première manche à Nogaro se traduit un succès immédiat, puisque l'Australien s'impose le dimanche, tandis que sur l'épreuve suivante à Magny-Cours il décroche un triple podiums, amenant Barter dans la lutte pour le championnat. Cependant, la partie médiane de la saison ne donne pas les meilleurs résultats, avec seulement deux podiums à venir en l'espace de quatre manches, ce qui signifie que Barter perd beaucoup de terrain au profit des autres prétendants Esteban Masson et Macéo Capietto avant la matche finale. Là, Barter montre une meilleure forme, en décrochant deux podiums dans les courses principales. Suite une disqualification de Capietto de l'ensemble du week-end jugé responsable d'une collision volontaire, Barter hérite de la victoire de l'ultime course, ce qui lui offre la deuxième du classement derrière Masson.

Saison 2022 
Pour la saison 2022, Barter décide de rester en Formule 4, citant son manque de pole positions et leur importance dans les championnats de niveau supérieur, tels que la Formule Régionale, comme raison principale pour lui de rester dans la catégorie. L'Australien reste donc en F4 française, tout en concourant également pour Campos Racing dans le championnat espagnol de F4. Dans ce dernier, Barter commence sa campagne en force, étant victorieux lors de l'ouverture de la saison à Portimão. Mais très rapidement, son coéquipier Nikola Tsolov devient la force dominante du championnat, conduisant Barter à ne décrocher qu'un seul podium lors des deux manches suivantes. Il connaît un week-end plus réussi à Spa-Francorchamps, terminant deuxième des trois courses contre Tsolov, se plaçant à la deuxième place du classement général. Lors de la manche suivante en Aragón, Barter ajoute à son actif deux victoires, ainsi qu'une troisième place dans la course 2, avant de remporter un triplé de victoires à Navarre, où il décroche également une paire de poles positions. À ce stade, Tsolov est couronné champion, Barter termine sa saison en montant sur deux autres podiums à Barcelone, s'assurant la deuxième place du classement.

Dans ce dernier championnat, l'Australien prouve son expérience dans la catégorie en prenant la pole position et en remportant les principales courses à Nogaro, avant d'enchaîner avec une victoire sur le délicat circuit de Pau, prenant la tête du championnat et enchaînant avec un autre podium dans la Course 3 le même week-end. Au cours des quatre manches suivantes, Barter remporte sept courses et décroche deux autres podiums lors d'une démonstration dominante à Lédenon, mais il se voit empêché de prendre des points des week-ends de Spa et Valence, car il a déjà concouru sur ces pistes lors de sa campagne espagnole de F4, ce qui signifie que l'Australien arrive lors de la manche finale de la saison avec un déficit de 32 points sur Alessandro Giusti. Un abandon prématuré dans la Course 1 signifiait la fin des derniers espoirs de titre, car malgré un nouveau podium dimanche, il termine de nouveau deuxième du championnat.

Promotion en Formule 3 FIA 
En septembre 2022, Barter participe au essais d'après saison de la Formule 3 FIA avec Campos Racing durant deux jours. Le 20 janvier 2023, Campos annonce sa titularisation pour la saison 2023.

Résultats en compétition automobile

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Fiche de Hugh Barter sur Driver Database
 Site officiel de Hugh Barter

Naissance en septembre 2005
Naissance à Nagoya
Naissance au Japon
Pilote automobile australien
Pilote automobile japonais